Zäh oder Zaeh ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Zäh (* 1959), deutscher Philologe, Historiker und Kurator
 Michael F. Zäh (* 1963), deutscher Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Philipp E. Zaeh (* 1967), deutscher Ökonom und Professor für BWL
 Richard Zäh (1947–2020), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)

Siehe auch:
 Zähigkeit
 Ceh
 Zeh